{| class="infobox" style="font-size: 90%;"
|-style="text-align:center; font-size: larger; background:#FFDD44;"
!colspan=2|Brasil Open de 2009
|-
!align="right"|Data:
|align="left"|9 – 14 de fevereiro
|-
!align="right"|Edição:
|align="left"|9ª
|-
!align="right"|Categoria:
|align="left"|ATP 250
|-
!align="right"|Piso:
|align="left"|saibro
|-
!align="right"|Local:
|align="left"|Sauipe, Brasil
|-style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!align="center" colspan=2|Campeões
|-
!align="center" colspan=2|Simples
|-
|align="center" colspan=2|  Tommy Robredo
|-
!align="center" colspan=2|Duplas
|-
|align="center" colspan=2|  Marcel Granollers /  Tommy Robredo
|- style="background:#eee;"
| align="center" colspan="2" | ATP da Costa do Sauipe
|-
| align="left" |< 2008 
| align="right" |2010 >|}
O ATP da Costa do Sauipe de 2009 foi um torneio de tênis masculino em quadras de saibro, da série ATP 250, disputado em Sauipe, na Bahia. Faz parte do Brasil Open.

Campeões
Simples

 Tommy Robredo venceu  Thomaz Bellucci 3–6, 6–3, 4–6

Duplas

 Marcel Granollers /  Tommy Robredo''' venceram  Lucas Arnold Ker /  Juan Monaco 6–4, 7–5

Ligações externas
 
 

 
2009
Costa do Sauipe